— японский футболист, правый защитник.

Карьера 
Путь Кимуры в футболе начался в академии клуба «Кавасаки Фронтале». К 15 годам он начал привлекаться к матчам резервного состава клуба. Однако, перелом ноги в 17 лет помешал ему подписать профессиональный контракт. Получив спортивную стипендию в  после сдачи теста SAT, с 2003 по 2006 годы Кимура играл за университетскую футбольную команду «Уэстерн Иллинойс Лезернекс» в Национальной ассоциации студенческого спорта. В 2004 году также выступал за клуб «Тандер-Бей Чилл» в .

18 января 2007 года на дополнительном драфте MLS Кимура был выбран в третьем раунде под общим 35-м номером клубом «Колорадо Рэпидз», став первым японским игроком в истории лиги. Проведя несколько матчей за резервистов, за основной состав «Колорадо Рэпидз» дебютировал 10 июля 2007 года в матче Открытого кубка США против «Калифорния Виктори», клуба из второго дивизиона. В MLS дебютировал 22 сентября 2007 года в матче против «Реал Солт-Лейк». 30 января 2009 года Кимура подписал с «Колорадо Рэпидз» новый четырёхлетний контракт. 2 мая 2009 года в матче против «Реал Солт-Лейк» забил свой первый гол в карьере. В сезоне 2010 пропустил два месяца, с начала мая по начало июля, из-за стрессового перелома левой лодыжки. В плей-офф сезона 2010, в финале Восточной конференции против «Сан-Хосе Эртквейкс» забил победный гол, выведший «Колорадо Рэпидз» в матч за чемпионский титул. В матче за Кубок MLS 2010, в котором «Колорадо Рэпидз» обыграл «Даллас» со счётом 2:1 и стал победителем чемпионата, провёл на поле все 120 минут основного и дополнительного времени. 30 октября 2011 года в первом матче полуфинала Восточной конференции против «Спортинга Канзас-Сити» получил перелом третьей плюсневой кости левой ноги в результате подката защитника соперников Мэтта Беслера. По итогам сезона 2011 Кимура номинировался на приз фейр-плей MLS. Перед сезоном 2012 получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком.

6 июля 2012 года Кимура был обменян в «Портленд Тимберс» на распределительные средства и место иностранного игрока. Дебютировал за «Портленд Тимберс» 7 июля в матче против «Реал Солт-Лейк». 14 июля в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол за «Портленд Тимберс».

3 декабря 2012 года Кимура вместе с пиком второго раунда супердрафта MLS 2013 был обменян в «Нью-Йорк Ред Буллз» на права по  на Брайана Гальего и распределительные средства. За свой новый клуб дебютировал 3 марта 2013 года в матче стартового тура сезона против своего бывшего клуба «Портленд Тимберс», отметившись голевой передачей. 4 декабря 2013 года Кимура подписал новый контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз». По окончании сезона 2014 «Нью-Йорк Ред Буллз» не стал продлевать контракт с Кимурой.

В феврале 2015 года Кимура присоединился к клубу польской Первой лиги «Видзев Лодзь», подписав однолетний контракт с возможностью продления. В подэлитном дивизионе Польши дебютировал 14 марта в матче против «ГКС Тыхы».

2 июля 2015 года Кимура заключил контракт на полсезона с клубом «Атланта Силвербэкс» из Североамериканской футбольной лиги. Во втором по уровню дивизионе США дебютировал 11 июля в матче против «Джэксонвилл Армада».

21 января 2016 года Кимура стал игроком новообразованного клуба NASL «Райо ОКС». 2 апреля в первом матче в истории клуба из Оклахома-Сити, против канадского «Эдмонтона», японский защитник вышел в стартовом составе. После завершения сезона 2016 клуб «Райо ОКС» прекратил существование.

1 февраля 2017 года Кимура присоединился к клубу USL «Талса Рафнекс» в качестве играющего тренера-ассистента. Дебютировал за «Талсу Рафнекс» 25 марта в матче стартового тура сезона 2017 против «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». 14 июня в матче Открытого кубка США против «Далласа» из MLS забил свой первый гол за «Рафнекс».

7 декабря 2017 года Кимура подписал контракт с клубом-новичком USL «Нэшвилл». 17 марта 2018 года вышел в стартовом составе «Нэшвилла» в его инаугуральном матче, против «Луисвилл Сити». 9 июня 2019 года в матче против «Бетлехем Стил» забил свой первый гол за «Нэшвилл».

Статистика

Достижения 
 
  «Колорадо Рэпидз»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2010
  «Нью-Йорк Ред Буллз»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Атланта Силвербэкс»
Игроки ФК «Райо ОКС»
Игроки ФК «Талса»
Игроки ФК «Нэшвилл» (2016—2019)